МГК-540 «Скат-3» — гидроакустический комплекс с цифровой системой обработки информации. В его состав входит носовая антенна, две бортовые вертикально развитые антенны, а также . Более ранние аналоги: МГК-500 «Скат», МГК-503 «Скат-КС» (аналоговый) и МГК-520 «Скат-БДРМ».

Для морской отработки комплекса по проекту 667АК «Аксон-1» была переоборудована подводная лодка К-403 «Казань». Испытания на проекте 971 проходили в 1986—1987 годах в Японском море и Тихом океане. В 1988 году проведена доработка по перечням замечаний госкомиссии.

В настоящее время производится ОАО «Водтрансприбор» и «Северный Рейд».

См. также 
 Виньетка-ЭМ

Примечания

Ссылки 
 ПЛАТ — Проект 971 «Щука-Б»

Средства обнаружения подводных лодок